Obhájcem titulu byl Brazilec Tiago Fernandes, který se v tomto ročníku rozhodl v soutěži nestartovat.

Poprvé v historii chlapecké juniorky získal úvodní grandslamový titul Čech, konkrétně Jiří Veselý, který ve finále z pozice prvního nasazeného přehrál Australana Luka Savilla 6–0, 6–3 a v celém turnaji neztratil ani jediný set.

Nasazení 
  Jiří Veselý (vítěz)
  Dominic Thiem (2. kolo)
  Mate Pavić (1. kolo)
  George Morgan (semifinále)
  Joris de Loore (1. kolo)
  Roberto Carballes (semifinále)
  Ben Wagland (1. kolo)
  Jeson Patrombon (čtvrtfinále)
  Bruno Sant'anna (2. kolo)
  Andrew Whittington (3. kolo)
  Filip Horanský (1. kolo)
  Dimitri Bretting (1. kolo)
  Nikola Milojević (3. kolo)
  Mate Delić (3. kolo)
  Sean Berman (3. kolo)
  Lukáš Vrňák (1. kolo)Poznámka: Bruno Sant'anna se zapomněl do turnaje zaregistrovat. Proto získal divokou kartu do kvalifikace, z níž se probojoval do hlavní soutěže.''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry juniorů

Související články 
 Australian Open 2011 - dvouhra juniorek

Australian Open 2011
Juniorský tenis v roce 2011